Pedro Fernández Hernández hace referencia a varios artículos:

 Pedro Fernández Hernández (1899-1982), político español;
 Pedro Fernández Hernández (1970-), político español.